Donji Sređani je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu općine Dežanovac, Bjelovarsko-bilogorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 183 stanovnika.

Napomena

Šport 
 NK Mlinar, koji nastupaju u 3.ŽNL jug

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Dežanovac